Борбек — административный район города Эссен (Германия, федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия).
 Борбек — замок в одноименном районе немецкого города Эссен (федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия).